Анатолий Медведев:
 Медведев, Анатолий Михайлович (род. 1937) — советский и российский учёный в области генетики и селекции сельскохозяйственных культур, член-корреспондент РАСХН (1995), член-корреспондент РАН (2014).
 Медведев, Анатолий Степанович (1941—2019) — российский врач, организатор здравоохранения.